Huertos Familiares se puede referir a:
Barrio Huertos Familiares; barrio de la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobio, Chile.
Huertos Familiares; localidad de la comuna de Tiltil, en la Región Metropolitana, Chile.